Mate de matienso puede referirse:
 
 Jaque mate, una jugada del ajedrez.
 Mate (infusión), una infusión de yerba mate (Ilex paraguariensis).
 Mate (recipiente), el recipiente para beber la infusión.
 Mate cocido, una variante de la infusión llamada mate.
 Mate de coca, infusión o té de las hojas de coca (Erithroxylum coca).
 Lagenaria siceraria (Lagenaria siceraria), especie de calabaza.
 MATE, entorno de escritorio bifurcado de GNOME 2.
 Mate (baloncesto), un término de baloncesto.
 Mate burilado, un tipo de arte popular originario del Perú consistente en la pirograbación de mates (Lagenaria siceraria).
 Mate Cosido, un personaje real de crónicas policiales, luego llevado al folclore argentino.
 Mate amargo (publicación), una publicación del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
 Mate amargo (álbum), álbum de Amalia de la Vega.
 Mate Trojanović, remero olímpico croata.
 Mate (cinematografía), técnica usada en fotografía y efectos especiales de cine para combinar dos o más imágenes en una sola.
 Matte painting, representación visual usada en la técnica anteriormente mencionada.
 Mate, personaje de la saga de películas Cars.

Enlaces externos